Ramagón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex crispus; o
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius.